Burtt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bernard Dearman Burtt
 Brian Laurence Burtt